Het WDF World Darts Championship 2023 is de tweede editie van het WDF World Darts Championship. Het toernooi wordt van 2 tot en met 10 december 2023 gehouden in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green.

Prijzengeld

Mannen

Format en qualifiers 
De kwalificatiecriteria zijn als volgt:
 Top 16 in de WDF World Rankings (geplaatst)
 Winnaars van de 12 Platinum/Gold gerangschikte toernooien
 Eerste en tweede gerangschikte spelers van elk van de zeven regionale rangschikkingen
 De volgende hoogst gerangschikte spelers in de WDF World Rankings om het totaal op 44 spelers te brengen
 Vier qualifiers van het kwalificatietoernooi in Assen, gehouden op 12 december 2022

Geplaatste spelers beginnen aan het toernooi in de tweede ronde. De resterende 32 qualifiers starten in de eerste ronde.

Spelers in het bezit van een PDC Tourkaart mogen niet deelnemen. Hierdoor verdwenen Robert Owen, Nick Kenny en Richard Veenstra van de deelnemerslijst.

Speelschema

Deelnemers per land

Vrouwen

Format en qualifiers 
De kwalificatiecriteria zijn als volgt:
 Top 8 in de WDF World Rankings (geplaatst)
 Winnaars van de 12 Platinum/Gold gerangschikte toernooien
 Eerste en tweede gerangschikte spelers van elk van de zeven regionale rangschikkingen
 De volgende hoogst gerangschikte spelers in de WDF World Rankings om het totaal op 22 spelers te brengen
 Twee qualifiers van het kwalificatietoernooi in Assen, gehouden op 12 december 2022

Geplaatste spelers beginnen aan het toernooi in de tweede ronde. De resterende 16 qualifiers starten in de eerste ronde.

Speelschema

Deelnemers per land

Jongens

Format en qualifiers 
Alle jongens onder de 18 jaar komen in aanmerking om te spelen toernooi. Volgende spelers zijn gekwalificeerd:

Speelschema

Deelnemers per land

Meisjes

Format en qualifiers 
Alle meisjes onder de 18 jaar komen in aanmerking om te spelen toernooi. Volgende spelers zijn gekwalificeerd:

Speelschema

Deelnemers per land 

Darts in 2023
Wereldkampioenschap darts
Dartswedstrijd in Engeland
Sport in Surrey